В этой статье представлены основные события из истории метрополитена в 1903 году.

События 

21 января — открыта станция Вилье Парижского метрополитена.

31 января — открыты станции 2 линии Парижского метрополитена:

 Баньоле (ныне Александр Дюма)
 Рю-д’Обервиль (ныне Сталинград)
 Комбат (ныне Колонель-Фабьен)
 Пер-Лашез
 Курон
 Ля-Шапель
 Менильмонтан
 Бельвиль
 Филип-Огюст

23 февраля — открыта станция Жорес Парижского метрополитена.

26 марта — открыта станция Барбес — Рошешуар Парижского метрополитена.

2 апреля — открыта станция Аврон Парижского метрополитена.

4 июня — открыта станция Альпертон Лондонского метрополитена.

23 июня — открыты станции Северный Илинг и Парк-Ройал Лондонского метрополитена.

28 июня — открыта станции Южный Харроу и Садберри-хилл Лондонского метрополитена.

10 августа произошёл пожар на перегоне между станциями Курон и Менильмонтан Парижского метрополитена. Пожар унёс жизни 84 человек. До 28 октября 1995 года был крупнейшей катастрофой в истории метрополитенов.

6 ноября — открыта станция Пасси Парижского метрополитена.

Годы в истории метрополитена